74-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 2 по 7 мая 1995 года во Дворце спорта «» в Варшаве (Польша). В турнире приняли участие 180 атлетов из 32 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1995
Тяжёлая атлетика
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Май 1995 года
Спорт в Польше в 1995 году
1995 год в тяжёлой атлетике